Мисс Вселенная 1962 () — 11-й ежегодный конкурс красоты, проводился 14 июля 1962 в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 52 претендентки. Победительницей стала представительница Аргентины, 24-летняя Норма Нолан.

Результаты

Места

Специальные награды

Судьи 

 Эдисон Кид Варела
 Глория Хавен
 Абэ Исса
 Дзюн Кавати
 Чан Киян

 Сердж Мендиски
 Рассел Паттерсон
 Фернандо Рестреро Суарез
 Ирл Уилсон

Историческое значение 
  (Эвелин Миот) стала первой представительницей своей страны на конкурсе. Она также стала первой негритянкой, которая вышла в полуфинал.

Участницы

Примечание

Замены

См. также 
 Мисс Мира 1962
 Мисс Интернешнл 1962

1962
События 14 июля
Июль 1962 года
1962 год во Флориде
Майами-Бич